

Cinema 
 Tramonto (Sundown) –  film muto del 1924 diretto da Harry O. Hoyt e Laurence Trimble
 Inferno nel deserto (Sundown) – film del 1941 diretto da Henry Hathaway
 Sundown – film del 2021 diretto da Michel Franco

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Sundown – comunità della Contea di Ulster, New York
 Sundown – città della Contea di Hockley, Texas

Musica 
 Sundown – gruppo musicale svedese
 Sundown – album di Gordon Lightfoot del 1974
 Sundown – album dei Cemetary del 1996
 Sundown – album degli S Club 8 del 2003
 Sundown – singolo degli S Club 8 del 2003
 Sundown – album di Richard Marx del 2008
 Sundown – singolo di Jack Harlow del 2018

Televisione 
 Tramonto (Sundown) – episodio della decima stagione di Law & Order - I due volti della giustizia
 Tramonto (Sundown) – episodio della sesta stagione di Lost